Жёф () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Брие.

География 

Город находится в 30 километрах от Люксембурга, 42 километрах от границ Германии и в 18 км от Меца, на реке Орна.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 6829 человек.

Известные уроженцы 
 Мише́ль Франсуа́ Платини́ — выдающийся французский футболист, тренер и спортивный функционер, президент УЕФА.

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Мёрт и Мозель